Луиш Фроиш (, 1532–1597) — португальский католический священник, отец-иезуит, миссионер.

Родился в Лиссабоне, в благородной семье. В детстве служил при португальском королевском дворе. В 1548 году стал членом Общества Иисуса. В том же году отправился в Восточноиндийские провинции Общества с центром в Гоа. В 1561 году принял священство.

С 1563 года работал в Японии. С 1565 года проповедовал в Киото. В 1569 году победил на религиозном диспуте буддистского монаха Асаяму Нитидзё. Получил патронат для иезуитской миссии в Центральной Японии от магната Оды Нобунаги. В 1577 году предназначен супериором региона Бунго. В 1580 году посетил замок Адзути, резиденцию Нобунаги. Благодаря феноменальной памяти быстро овладел японским языком, работал переводчиком и секретарём голов иезуитской миссии в Японии. Выполнял обязанности помощника ревизора Алессандро Валиньяно (1580–1582) и вице-провинциала Японии Гаспара Коэльо (1583–1586).

После указа Тоётоми Хидэёси 1587 г. об изгнании миссионеров жил в Кадзусе. В 1591 г. вместе с визитатором Валиньяно вёл переговоры об отмене указа на аудиенции Хидэёси в Киото. С 1595 г. жил в Нагасаки. В 1580–1589 гг. издал многотомную «Историю Японии», ценный источник по истории, философии и религиоведения Японии XVI века. Автор этнографического «Трактата» о сравнении европейской и японской культур, а также «Записей об мученичестве 26 японских святых». Умер в Нагасаки.

Примечания

Библиография 
 Фроиш, Луиш // Коваленко А. "Самурайские хроники. Ода Нобунага". — К.: Дух і Літера, 2013. — 960 с. с ил. ISBN 978-966-378-293-5 — С. 931.
 Ernst Arthur Voretzsch (Hrsg.): Die Geschichte Japans (1549-1578). Verlag der Asia major, Leipzig 1926
 川崎桃太『フロイスの見た戦国日本』中央公論新社、2003年（2006年中公文庫に収録。ISBN 4-12-204655-6）
 松田毅一、エンゲルベルト・ヨリッセン共著『フロイスの日本覚書 日本とヨーロッパの風習の違い』中公新書、1983年
 松田毅一『秀吉の南蛮外交―サン・フェリーペ号事件』新人物往来社、1972年
 松田毅一『南蛮史料の発見 よみがえる信長時代』中公新書、1964年
 松田毅一、川崎桃太『完訳フロイス日本史1』中公文庫、2000年

Ссылки 

Иезуиты Португалии
Католические миссионеры
Католические священники Португалии
Христианство в Японии